Die Abkürzung ZZB steht für:

 Zentrale Zürichbergbahn, ehemalige Straßenbahngesellschaft in Zürich
 Zukunft Zahnärzte Bayern, zahnärztlicher Berufsverband
 Zahnmedizinisches Zentrum Berlin, zahnmedizinisches Versorgungszentrum in Berlin

Abkürzung